Stanisław Hebanowski (architekt)
 Stanisław Hebanowski (reżyser)